The Mark II Purple Singles — сборник британской рок-группы Deep Purple, вышедший в 1979 году и составленный из композиций, записанных группой в составе «Mark II» в период 1969—1972. Альбом достиг #24 в Великобритании.

Первая сторона содержит три записи с концертов в Японии 1972 года. Вторая сторона состоит из четырех студийных записей, две из которых взяты без изменений с альбомов Machine Head и Who Do We Think We Are, а две другие — «When a Blind Man Cries» (записана в декабре 1971 года во время работы над альбомом Machine Head) и «Painted Horse» (записана в 1972 году во время работы над альбомом Who Do We Think We Are).

Список композиций 
Авторы песен: Blackmore/Gillan/Glover/Lord/Paice.

 сторона А
 Smoke on the Water — 5:12
 Black Night — 4:56
 Child in Time — 9:52

 сторона Б 
 Woman from Tokyo — 4:28
 Never Before — 3:30
 When a Blind Man Cries — 3:29
 Painted Horse — 5:18

Участники записи 
 Ричи Блэкмор — гитара
 Иэн Гиллан — вокал, гармоника
 Роджер Гловер — бас-гитара
 Джон Лорд — орган, клавишные
 Иэн Пейс — ударные

Ссылки 
 The Mark II Purple Singles на Discogs.com
 The Mark II Purple Singles на Collectable-records.ru

Сборники Deep Purple
Альбомы Purple Records
Сборники 1979 года